Mørch ist der Familienname folgender Personen:

 Claudius Mørch (1759–1813), dänischer Bildhauer

 Dea Trier Mørch (1941–2001), dänische Grafikerin und Schriftstellerin
 Ejvind Mørch (1873–1962), dänischer Architekt
 Ibi Trier Mørch (1910–1980), dänische Architektin und Kunsthandwerkerin
 Johan Lorentz Mørch (1783–1834), dänischer Kaufmann und Inspektor von Grönland
 Karin Mørch (* 1961), dänische Journalistin
 Kristian Mørch (1930–2017), grönländischer Geistlicher
 Louise Mørch (* 1982), dänische Leichtathletin

 Otto Andreas Lowson Mørch (auch Otto Mörch; 1828–1878), dänischer Malakologe
 Søren Mørch (* 1933), dänischer Historiker
 Tobias Mørch (1840–1916), grönländischer Katechet und Pastor

Siehe auch:
 Morch
 Mørck